Le tournoi Cleveland Classic 2011 est l'édition 2011 du tournoi Cleveland Classic qui se déroule du 29 janvier au 2 février 2011 à Cleveland. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA Gold 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées. 

La championne du monde junior Amanda Sobhy, âgée de dix-sept ans, crée la sensation en sortant la  joueuse mondiale Kasey Brown au premier tour.

Laura Massaro remporte son premier tournoi WSA Gold en l'emportant en finale face à la  mondiale Nicol David après avoir écarté la  joueuse mondiale Jenny Duncalf en quart de finale.

Dotation et points 
En 2011, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cleveland Classic
 Saison 2011 de la WSA

Liens externes 

Cleveland Classic
Sport aux États-Unis en janvier 2011
Sport aux États-Unis en février 2011
Squash en 2011